Rivière Brûlée kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Brûlée (vattendrag i Kanada, lat 48,87, long -71,48), Québec, 
 Rivière Brûlée (vattendrag i Kanada, lat 49,77, long -70,90), Québec, 
 Rivière Brûlée (vattendrag i Kanada, lat 46,45, long -72,50), Québec, 
 Rivière Brûlée (vattendrag i Kanada, lat 48,95, long -70,12), Québec, }

Robotskapade Kanadaförgreningar